Појам Кинг Конг може да се односи на:
 Кинг Конг (филм из 1933)
 Кинг Конг (филм из 1976)
 Кинг Конг (филм из 2005)
 Кинг Конг (лик)
 King-Kong, Calakmul